A categoria de Sabre por equipes masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2011.

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Segunda Parte

Jogos de posicionamento

5°–8° lugar

9°–12° lugar

13°–16° lugar

Ligações externas
 Bracket
 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2011